Port může mít více významů:

 v několika jazycích znamená přístav, případně útočiště

 v informatice
 Port (hardware) – fyzické rozhraní, ke kterému se připojuje vnější zařízení pomocí kabelu
 Sériový port RS-232
 Paralelní port
 Infračervený port
 Gameport
 AGP (Accelerated Graphics Port) – rozhraní pro připojení grafické karty
 Číslo I/O portu – adresa hardwarového registru ve vstupně-výstupním zařízení (parametr strojových instrukcí IN a OUT)
 Síťový port – číslo, které umožňuje v TCP/IP rozlišit v rámci počítače jednotlivé aplikace (viz seznam čísel portů TCP a UDP)
 Port forwarding (přesměrování portu) – předávání síťového provozu cíleného na určitý TCP nebo UDP port na jiný port nebo počítač
 Port triggering – obdoba port forwardingu, ale obráceným způsobem
 Port knocking – „klepání“ na TCP a UDP porty
 Výsledek portace softwaru – úpravy softwaru za účelem jeho fungování na jiné počítačové platformě

lidská sídla
 Port Alberni – město v kanadské provincii Britská Kolumbie
 Port Angeles – město v americkém státu Washington
 Port Arthur viz Lü-šun-kchou – město v ČLR
 Obléhání přístavu Port Arthur
 Port Arthur – více míst, rozcestník
 Port-de-Bouc – obec na jihu Francie
 Port Elizabeth – město v Jihoafrické republice
 Port-aux-Français – francouzská vědecká základna na Kerguelenových ostrovech
 Port Grimaud – městečko ve Francii
 Port Harcourt – hlavní město státu Rivers, druhý největší přístav Nigérie
 Port Jackson – záliv v Austrálii, okolo kterého vzniklo město Sydney
 Port Jervis – město v okrese Orange County ve státě New York
 Port Louis – hlavní město ostrovního státu Mauricius
 Port du Louvre (Přístav Louvre) – nábřeží s pěší zónou v Paříži
 Port Macquarie – australské město ve státě Nový Jižní Wales
 Port Moresby – hlavní město Papuy Nové Guineje
 Port-Mort – francouzská obec v regionu Horní Normandie
 Port Olry – městečko ve státě Vanuatu
 Port-au-Prince – hlavní město a největší přístav státu Haiti
 Port Said – egyptské přístavní město severním (středomořském) konci Suezského průplavu
 Port Saint-Bernard (Přístav sv. Bernarda) – říční přístav v Paříži
 Port-sur-Saône – francouzská obec v regionu Franche-Comté
 Port of Spain – hlavní město ostrovního státu Trinidad a Tobago
 Port Stanley – hlavní a jediné město Falkland
 Port Sudan – nejvýznamnějším súdánský přístav
 Port des Tuileries (Tuilerijský přístav) – přístav a nábřeží s pěší zónou v Paříži
 Port of Vancouver – největší námořní přístav v Kanadě
 Port Vila – hlavní město Vanuatské republiky
 Saint Peter Port – hlavní město Guernsey

příjmení osob
 Jan Evangelista Port (1894–1970) – český divadelní teoretik, režisér, kostýmní výtvarník, publicista, dlouholetý tajemník Vinohradského divadla v Praze

jiné významy
 Klášter Port Royal v Paříži
 Maják Port Manec'h
 Port (archeologická lokalita) – archeologické naleziště doby laténské ve Švýcarsku
 Port Authority Trans-Hudson – podzemní dráha spojující americká města Jersey City a New York City
 PORT – vědecký magazín ČT

Externí odkazy